Елизавета Австрийская:
 Елизавета Австрийская (1285—1352), супруга герцога Лотарингии Ферри IV
 Елизавета Австрийская (1436—1505), супруга короля польского и великого князя литовского Казимира IV
 Елизавета Австрийская (1526—1545), супруга короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа
 Елизавета Австрийская (1554—1592), супруга короля Франции Карла IX
 Елизавета Франциска Австрийская (1831—1903), эрцгерцогиня австрийская из династии Габсбургов
 Елизавета Баварская (1837—1898), императрица Австрии, супруга Франца Иосифа I
 Елизавета Мария Австрийская (1883—1963), внучка предыдущей, дочь кронпринца Рудольфа
 Елизавета Франциска Австрийская (1892—1930), австрийская принцесса, дочь эрцгерцога Франца Сальватора Австрийского
 Елизавета Австрийская (1922—1993), австрийская принцесса, дочь императора Австрии Карла I